Kensington puede referirse a:

 Kensington, Londres, Inglaterra

 Kensington (California), Estados Unidos
 Kensington (Connecticut), Estados Unidos
 Kensington (Kansas), Estados Unidos
 Kensington (Maryland), Estados Unidos
 Kensington (Merseyside), Liverpool, Merseyside, Inglaterra
 Kensington (Minnesota), Estados Unidos
 Kensington (Nueva York), Estados Unidos
 Kensington (Nuevo Hampshire), Estados Unidos
 Kensington (San Diego), Estados Unidos

 Kensington (juego) - un juego de tablero estratégico abstracto